Caricaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Caricaceae ingår i ordningen Capparales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Caricaceae 39 arter. Familjen uppstod strax innan Afrika och Sydamerika skiljdes åt. Den enda familjemedlemmen av kommersiell betydelse är papaya.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Caricaceae